Pierre de Craon :
 Pierre  de Craon, (- 1376).
 Pierre de Craon le Grand, (vers 1345 - vers 1409).

Voir aussi 
 La maison des barons de la famille de Craon.